Ті, що співають у терні — роман та його екранізації
 Ті, що співають у терні (роман) — роман австралійської письменниці Колін Маккалоу.
 Ті, що співають у терні (міні-серіал) (США, 1983).
 Ті, що співають у терні: Втрачені роки — фільм (Австралія - США, 1996).